Butanodiol pode ser um dos seguintes isômeros:
 Butano-1,4-diol
 Butano-2,3-diol

Desambiguação
Dióis